Олександра Панова і Гетер Вотсон були чинними чемпіонками, але цього разу Вотсон вирішила не брати участі. 

Панова успішно захистила свій титул, граючи з Маргаритою Гаспарян. У фіналі вони перемогли пару Віталія Дяченко і Ольга Савчук з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Baku Cup, парний розряд
2015